Kassala (staat), een staat van Soedan
 Kassala (stad), de hoofdstad van die staat